Геррит Комрей (; 30 марта 1944, Винтерсвейк — 5 июля 2012, Амстердам) — нидерландский поэт, писатель, полемист, литературный критик, переводчик и драматург.

Биография 
Закончил Амстердамский университет, где изучал западноевропейскую литературу. Дебютировал книгой стихов в 1968. В 1969 возглавил литературный журнал Maatstaf. Основал журнал поэзии Аватер (по названию знаменитой поэмы Нейхофа). Большое влияние на формирование литературного канона Нидерландов оказали выпущенные этим последовательным иконоборцем в 1970—1990-х годах антологии нидерландской поэзии XVII—XVIII и XIX—XX вв., поэзии на языке африкаанс, стихов для детей, вызвавшие оживленную полемику.
С начала 1980-х переехал в Португалию, где с тех пор по большей части и жил (Алвитеш, Оливейра-ду-Ошпитал).

Соболезнования в связи с кончиной Геррита Комрея выразила королева Беатрикс.

Творчество 
Герритта называли поэтом Абсурдистана. Кроме книг стихов и рассказов, ему принадлежат несколько полубиографических сочинений — Уничтоженная Аркадия (1980), Демоны (2003) и др. Переводил Шекспира. Как поэт сотрудничал с нидерландским ансамблем старинной музыки Camerata Trajectina. На его либретто написаны оперы Пир (1989) Петера Схата, Чужестранные мотивы (2001) Антониу Шагаса Розы. В 2006 издал книгу Какафония Комрея: энциклопедия дерьма.

Нередко выступал под псевдонимами.

Избранные книги 
Стихотворения
 Магдебургские полушария и другие стихи/ Maagdenburgse halve bollen en andere gedichten (1968)
 Патентованный будильник Комрея/ Komrij’s Patentwekker (1974)
 Бык на колокольне/ De os op de klokketoren (1982)
 Два мира/ Twee werelden (1987)
 Дым без огня/ Rook zonder vuur (1998)
 52 сонета на конец века / 52 Sonnetten bij het Verglijden van de Eeuw (2000)
 Миражи/ Luchtspiegelingen (2001)
Проза
 Бизнес-ланч в Синтре и другие португальские истории/ Een zakenlunch in Sintra en andere Portuguese verhalen, новеллы (1995)
 Полтергейст/ De klopgeest, роман (2001)

Признание 
 Поэтическая премия города Амстердам (1970).
 Премия Германа Гортера (1982).
 Премия П. К. Хофта (1993).
 Премия Золотая Сова (1999).
 Звание национального поэта-лауреата (2000—2004; ).
 Премия Серебряный грифель за стихи для детей (2008).

Примечания

Ссылки 

 Досье Геррита Комрея на сайте Королевской библиотеки 
 На сайте Нидерландского литературного фонда 
 epibreren.com